John Williams (compositor), compositor de música de cinema estatunidenc
 John Williams (guitarrista), guitarrista australià, deixeble d'Andrés Segovia
 John Williams (actor), actor britànic
 John Williams (motociclista), motociclista britànic
 John Edward Williams (1922 – 1994), escriptor, editor i professor estatunidenc